Lele (Afro-Aziatische taal), een Afro-Aziatische taal, gesproken in Tsjaad
 Lele (Austronesische taal), een Austronesische taal, gesproken in Papoea-Nieuw-Guinea
 Lyélé, een Niger-Congotaal, gesproken in Burkina Faso
 Lele (Congo-Kinshasa), een Niger-Congotaal, gesproken in Congo-Kinshasa
 Lele (Guinee), een Niger-Congotaal, gesproken in Guinee
 Lele (Marshalleilanden), een eiland in Bikini, Marshalleilanden
 Lele (Indonesië), een dorp in Noord-Molukken, Indonesië
 Lele (Kameroen), een dorp in de Sud, Kameroen
 Lele (Nepal), een dorp in Lalitpur, Bagmati, Nepal
 Lelei, een dorp in de gemeente Hodod, district Satu Mare, Roemenië (Hongaars: Lele)
 Lele (Togo), een dorp in Bassar, Kara, Togo
 Lele (rapper), een Puerto Ricaans rapper
 Lele (keukengerei), wordt gebruikt om tamarinde te bereiden
 Manuel Peçanha - Braziliaans voetballer, bijgenaamd Lelé

Zie ook 
 Le Le
 Lélé
 Lelu (doorverwijspagina)